Hauzenberg ist der Name folgender Orte:

 Hauzenberg, Stadt im Landkreis Passau, Bayern
 Hauzenberg (Gemeinde Rohrbach-Berg), Ortschaft der Gemeinde Rohrbach-Berg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

Siehe auch:
 Hauzenberger
 Hautzenberg (Adelsgeschlecht)